Автопортрет Шевченко — автопортрет Тараса Шевченко, выполненный им в Орской крепости в 1847 году, первый автопортрет периода ссылки. Дата написания определяется по времени прибытия Т. Шевченко на службу и  на основании письма А. И. Лизогуба от 7 января 1848 года с упоминанием об автопортрете:

 
«Лист Ваш, коханий друже, я получыв на самисенький новый год. Превелыкая Вам дяка и за лист и за Вас; тилько важко на вас дывытысь».

На околыше фуражки обозначение: 3. Р. — третья рота Отдельного Оренбургского корпуса, куда Шевченко  был определён на военную службу рядовым.

Автопортрет хранился в альбоме и в журнале А. И. Лизогуба (л. № 19). Рисунок Лизогуб чернилами подписал: Т. Шевченко. В правом верхнем углу чернилами написано: 19.

Известен под разными названиями: «Автопортрет в солдатской форме»; «Шевченко — солдат»; «Тарас Шевченко в солдатском мундире».

Хранится в Национальном музее Тараса Шевченко. Прежде находился в собственности А. И. Лизогуба, Галаганов, Е. К. Трегубова, К. Е. Трегубовой, И. А. Косенко.

В 1951 году экспонировался на выставке изобразительного искусства Украинской ССР* в Москве.

Примечания

Литература 
 
 К. В. Чумак, Автопортрет 1847 г. // Тарас Шевченко Полное собрание сочинений в 10-и томах. – К.: изд. АН УССР, 1963 г., т. 8, № 1 (изображение), с. 3 (примечания).

1847